American Association steht für:

Baseballligen:

 American Association (1882), US-amerikanische Baseballliga (1882 bis 1891)
 American Association (1902), US-amerikanische Baseballliga (1902 bis 1962, 1969 bis 1997)
 American Association of Professional Baseball, US-amerikanische Baseballliga (seit 2006)

Sonstiges:
 American Association (Football), US-amerikanische Minor League Footballliga (1936 bis 1950)